Madison Keys era la detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis National Bank Challenger Saguenay 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ons Jabeur che ha battuto in finale Coco Vandeweghe 6–7(0–7), 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Tímea Babos (semifinali)
  Coco Vandeweghe (finale)
  Melanie Oudin (semifinali)
  Maria Sanchez (primo turno)

  Andrea Hlaváčková (primo turno)
  Alizé Lim (quarti di finale)
  Ons Jabeur (Campionessa)
  Sachia Vickery (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

National Bank Challenger Saguenay 2013